Договор форта Стэнвикс 1784 года () — договор между представителями США и Лиги ирокезов, подписанный в  (сейчас это город ) 22 октября 1784 года. Первый договор между правительством независимого Американского государства и индейскими племенами.

Причины 
После поражения в Войне за независимость США Великобритания перестала поддерживать ирокезов в их борьбе с американцами. Индейцы бежали в Канаду, а их земли были розданы колонистам. Вскоре ирокезы попытались вернуться домой, из-за чего начались их стычки с переселенцами.

Условия 
Договор, подписанный в форте Стэнвикс, устанавливал мир между ирокезами и США. Индейцы потеряли значительные территории (Огайо, земли вдоль Ниагары и к западу от устья Буффало-Крик). Эти территории были присоединены к Пенсильвании и стали известны там как «Последнее приобретение». Изначально представителем Лиги ирокезов на переговорах был Джозеф Брант, но из-за параллельных переговоров с Британией ему пришлось уйти с этого места. Договор со стороны ирокезов подписали капитан Хилл и Сажатель Кукурузы.

Последствия 
Совет Шести племён отказался ратифицировать договор, аргументируя это тем, что у их делегатов не было права отдавать такие большие территории. Они просили США вернуть им эти земли, обещая компенсировать их стоимость. Западная Индейская Конфедерация не признавала договор, поскольку большинство из шести племён, от лица которых заключался мир, не проживали в Огайо. Племена Огайо — делавары, шауни, минго и прочие — также отвергали договор форта Стэнвикс. Американское правительство в течение нескольких лет заключило с ними отдельные договоры о продаже земли. После заключения договора Лига ирокезов ослабла и вскоре фактически распалась.

Литература 

Hauptman, Laurence M., Conspiracy of Interests: Iroquois Dispossession and the Rise of New York State,2001, 

Kelsay, Isabel, Joseph Brant 1743-1807 Man of Two Worlds, 1984, 

Manley, Henry S., The Treaty of Fort Stanwix, 1784, 1932, 

История Пенсильвании
Ирокезы
Международные договоры XVIII века
Международные договоры США
Октябрь 1784 года